Buttersack ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Buttersack (1858–1925), deutscher Landschaftsmaler

 Hans Buttersack (1880–1945), deutscher Rechtsanwalt